Eduardo Avaroa (auch: Eduardo Abaroa) bezeichnet:

 Eduardo Avaroa, bolivianischer Kriegsheld

sowie nach diesem benannte Ortschaften und Verwaltungseinheiten in Bolivien:

 Provinz Eduardo Avaroa, Provinz im Departamento Oruro
 Kanton Eduardo Avaroa, Kanton im Departamento Oruro
 Eduardo Avaroa (Andamarca), Ortschaft im Departamento Oruro
 Eduardo Avaroa (San Javier), Ortschaft im Municipio San Javier im Departamento Beni
 Eduardo Abaroa (Cabezas), Ortschaft im Municipio Caballero, Departamento Santa Cruz

 Siehe auch: Abaroa